Таурагское районное самоуправление (, до 1995 — Таура́гский район) — муниципальное образование в Таурагском уезде Литвы.

Население

Населённые пункты 
 2 города — Скаудвиле и Таураге;
 4 местечка — Батакяй, Гауре, Паграмантис и Жигайчяй;
 320 деревень.

Численность населения (2001):
 Таураге — 29 124
 Скаудвиле — 2 140
 Таурай — 1 891
 Лауксаргяй — 700
 Жигайчяй — 643
 Адакавас — 617
 Мажонай — 577
 Паграмантис — 564
 Буткеляй — 498
 Ейчяй — 475

Староства 
Район включает 8 староств:
 Батакяйское (; адм. центр: Батакяй)
 Гауреское (; адм. центр: Гауре)
 Жигайчяйское (; адм. центр: Жигайчяй)
 Лауксаргяйское (; адм. центр: Лауксаргяй)
 Мажонайское (; адм. центр: Мажонай)
 Скаудвильское (; адм. центр: Скаудвиле)
 Таурагское (; адм. центр: Таураге)
 Таурагское городское (; адм. центр: Таураге)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Таурагский район